Уорделл Стивен «Делл» Карри I (; родился 25 июня 1964, Гаррисонберг, штат Виргиния) — американский профессиональный баскетболист, отец Стефена Карри, действующего игрока «Голден Стэйт Уорриорз», и Сета Карри, выступающего за «Бруклин Нетс». Член спортивного зала Славы Виргинии с 2004 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Политехническом университете Виргинии, в 1986 году был выбран на драфте НБА под 15-м номером командой «Юта Джаз». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс», «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. В 1994 году Карри был признан лучшим шестым игроком НБА. В 1986 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Metro, а также включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 1083 игры, в которых набрал 12 670 очков (в среднем 11,7 за игру), сделал 2617 подборов, 1909 передач, 985 перехватов и 238 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Тех Хокис» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Торонто Рэпторс»